Adalbert Matthaei – niemiecki historyk sztuki i budownictwa
 Christian Frederick Matthaei – niemiecki paleograf, filolog klasyczny
 Rudolf Matthaei – niemiecki as myśliwski z czasów I wojny światowej